Суперкубок Італії з футболу 2009 — 22-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 вересня 2009 року між чемпіоном Італії «Інтернаціонале» та переможцем кубку «Лаціо». Для «Лаціо» це була третя перемога у турнірі.

Матч

Деталі

Примітки 

2009
2009 у футболі
Матчі ФК «Інтернаціонале»
Матчі ФК «Лаціо»
Серпень 2009
2009 в італійському спорті